«Voulez-Vous» () — песня в стиле диско шведской поп-группы ABBA, написанный Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом (рабочее название — «Amerika»). Вокал — Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад.

Песня является второй дорожкой на одноимённом альбоме 1979 года. В Великобритании «Voulez-Vous» был выпущен вместе с «Angeleyes» (причём последний находился на A-стороне); практически во всех остальных странах «Voulez-Vous» выпускался отдельным изданием. Песня также присутствует на альбоме ABBA Gold, сначала в версии длиной 4:21 (первые издания, около 1992 года) и затем в полной (5:09) версии, начиная с 1999 года. «Angeleyes», в свою очередь, представлен в компиляции More ABBA Gold.

Примечательно, что «Voulez-Vous» является единственной песней ABBA, имеющей официально выпущенный танцевальный ремикс длиной 6:07, впоследствии включённый в компиляцию 2001 года The Definitive Collection.

Сравнительно с другими композициями ABBA как до, так и после выпуска этого сингла, «Voulez-Vous» не стал хитом группы. Он занял первое место в Бельгии, попал в пятёрку в Великобритании, Ирландии и Нидерландах, занял 9 позицию во Франции, Швейцарии, Испании и Южной Африке, но где-либо ещё в десятку попасть не удалось.

В разных странах сингл издавался в различных версиях и, порой, с обложками, отличающимися от шведского оригинала. Так, например, во Франции диск издавался в 12-дюймовом формате, со скоростью вращения 33⅓ оборота в минуту, Би-сайдом на французском сингле шла «Does Your Mother Know». Испанское издание, также с другой обложкой, на оборотной стороне несло композицию «Kisses of Fire».

Позиции в чартах

Некоторые кавер-версии 
 Песня «Voulez-Vous» вновь заняла ведущие позиции в британских чартах в 1992 году, когда стала одной из 4 песен АВВА, записанных группой Erasure для альбома Abba-esque.
 Шведская группа A*Teens записала свою версию, представленную на их дебютном альбоме The ABBA Generation.
 Различные евродэнс- и hi-NRG-ремиксы в исполнении Abbacadabra были выпущены в конце 1990-х лейблом Almighty Records, некоторые попали в компиляцию 2008 года We Love ABBA: The Mamma Mia Dance Collection.
 На английском трибьют-альбоме 1999 года «ABBAMania» кавер-версию исполняла группа Culture Club. Последующий в 2004 году диск «ABBAMania 2» включал эту песню в обработке ска-группа Madness.
 Хеви-металлическая версия песни в исполнении шведской группы Morgana Lefay присутствует на альбоме-посвящении 2001 года — «A Tribute to ABBA».
 Ещё одну версию той же стилистики представила шведская группа Time Requiem, в качестве бонус-трека на японском издании своего альбома «The Inner Circle Of Reality».
 Исландская рок-группа  выпустила кавер-версию, которая стала одной из их знаковых концертных песен.
 Латинская группа Menudo исполнила испанскую кавер-версию этой песни для своего собственного альбома Chiquitita. Они также перезаписали его со своим составом 1981 года для альбома Xanadu.

Упоминания в других произведениях 
 «Voulez-Vous» представлен в мюзикле Mamma Mia!.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Синглы 1979 года
Синглы ABBA
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом